Als Weltstadthaus bezeichnet der Konzern Peek & Cloppenburg (Düsseldorf) einige seiner Filialen in deutschsprachigen Großstädten, z. B.:
 Weltstadthaus (Düsseldorf), das Stammhaus des Konzerns
 Weltstadthaus (Berlin)
 Weltstadthaus (Frankfurt)
 Weltstadthaus (Köln)
 Weltstadthaus (Wien)
 Weltstadthaus (Wuppertal)
 ehemaliges Kaufhaus Herzmansky (Wien)